Associació de Dones en Matemàtiques (del seu nom en anglès Association for Women in Mathematics), associació professional per a la promoció de les dones en l'estudi de les matemàtiques
 Memorial australià de la guerra (del seu nom en anglès Australian War Memorial), memorial en record dels participants a totes les guerres d'Austràlia
 Accuracy International AWM (de l'acrònim en anglès Arctic Warfare Magnum), fusell de franctirador fabricat al Regne Unit